Le cimetière « Anneux British Cemetery » est un cimetière militaire  de la Première Guerre mondiale situé sur le territoire de la commune d'Anneux, Nord.

Localisation 
Ce cimetière est situé à 500 m au nord du village, en bordure de la route nationale .

Historique 
Occupé dès la fin  par les troupes allemandes, Anneux  est resté  loin des combats jusqu'au , premier jour de la bataille de Cambrai, date à laquelle le village a été capturé par la  division (West Riding). Anneux est resté aux mains des Alliés jusqu'au  suivant. Il a été définitivement repris le  lors de l'offensive des Cent-Jours .

Caractéristique 
Le cimetière britannique d'Anneux contient maintenant  et commémorations de la Première Guerre mondiale dont 459 des sépultures ne sont pas identifiées. Le cimetière a été conçu par Sir Edwin Lutyens.

Galerie

Sépultures

Notes et références

Liens internes 
 Cimetière militaire
 Anneux
 Liste des mémoriaux et cimetières militaires du Nord
 Commonwealth War Graves

Liens externes 
 

Anneux British Cemetery
Anneux British Cemetery